El término Invasión puede referirse a:
 Invasión militar; la entrada no consentida a un territorio de las fuerzas armadas de otro;
 Invasión (1969), película dirigida por Hugo Santiago;
 Invasión (1997), película dirigida por Paul Verhoeven;
 Invasión (2007), película dirigida por Oliver Hirschbiegel;
 Invasión, programa de televisión de Chile;
 Invasión, serie de televisión de 2005;
 ¡Invasión! (cómic), crossover de DC Comics
 Invasor (2012), película dirigida por Daniel Calparsoro;
 Invasión, novela de Robin Cook.
 Invasión, álbum de Noisuf-X.
 Los invasores, página de desambiguación para el plural.